MTV har flera betydelser:

 MTV – en Viacom-ägd grupp av TV-kanaler
 MTV – ett TV-företag i Ungern, se Magyar Televízió
 MTV Oy – ett finskt kommersiellt tv-företag som ägs av TV4 Media AB, ett dotterbolag till Telia.